Forth kan betyde:
 Forth (programmeringssprog)
 Forth (South Lanarkshire), en by i Skotland
 Forth (flod), en flod i Skotland
 Firth of Forth, fjord hvor floden Forth løber ud